Le larmier  est un élément d'architecture
 Le larmier est le coin de l'œil le plus proche du nez, où coulent les larmes.
 Le larmier est une glande située au coin interne de l'œil des cervidés.